Givry ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Ardennes in der Region Grand Est; sie gehört zum Arrondissement Vouziers und zum Kanton Attigny.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 

 Kirche Saint-Martin

Weblinks 

 
Ort in Grand Est
Träger des Croix de guerre 1914–1918 (Ort in Frankreich)
Ort an der Aisne